Kasper Bøgelund (Odense, 8 de outubro de 1980) é um ex-futebolista profissional dinamarquês, que atuava como defensor.

Carreira 
Kasper Bøgelund se profissionalizou no 	PSV.

Seleção 
Kasper Bøgelund integrou a Seleção Dinamarquesa de Futebol na Eurocopa de 2004, e na Copa do Mundo de 2002.

Títulos
 PSV
Eredivisie: 2002–03, 2004–05
KNVB Cup: 2004–05

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1980
Naturais de Odense
Futebolistas da Dinamarca
Futebolistas do PSV Eindhoven
Futebolistas do Borussia Mönchengladbach
Futebolistas do AaB Fodbold
Jogadores da Seleção Dinamarquesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Eurocopa de 2004